La Temporada 1926 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo sexta temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésimo tercera con Serie Mundial. Los St. Louis Cardinals derrotaron a los New York Yankees por 4-3 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1926

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1926
Estados Unidos en 1926
Deporte en 1926